La staffetta o Il cercatore di piste (The Pathfinder, or The Inland Sea) – romanzo di James Fenimore Cooper del 1840
 La spia delle giubbe rosse (The Pathfinder) – film del 1952 diretto da Sidney Salkow 
 Lo spirito del grande lago (The Pathfinder) – film per la televisione del 1996 diretto da Donald Shebib